Pobles del País Basc:
 Axpe Marzana
 Axpe (Busturia)

 Patrimoni Cultural:
 Església Santa Maria de Axpe, d'Axpe (Busturia)